Sundermann est un patronyme porté notamment par :

  (1968-), footballeur allemand ;
  (1971-), basketteuse allemand ;
  (1965-), politicien allemand ;
  (1924-2002), botaniste allemand ;
 Jürgen Sundermann (1940-2022), joueur et entraîneur allemand de football ;
  (1971-), journaliste allemande ;
  (1983-), acteur allemand ;
 Werner Sundermann (1935-2012), philologue et iranologue allemand.